Liste des Cortes qui ont eu lieu dans l'Histoire du Portugal

Histoire du Portugal